Премьер-лига Гонконга 2016/2017 (также известная как BOC Life Hong Kong Premier League по имени спонсора лиги) это третий сезон Премьер-лиги, и 106-й сезон высшего футбольного соревнования в Гонконге.

Команды
В общей сложности в соревновании приняли участие одиннадцать команд. Семь команд участников прошлого сезона, две команды, перешедшие из Первого дивизиона, и две новых команды.

Иностранные игроки
Количество иностранных игроков в заявках команд по правилам лиги ограничено шестью (включая одного азиатского игрока). Причем только четыре из них имеют право находится на поле одновременно.
Клуб R&F, базирующийся в Китае обязан иметь в заявке восемь игроков с гражданством Гонконга, и не может заявить игроков с гражданством отличным от гонконгского или китайского. Это было одним из условий принятия клуба в лигу.

Таблица

Клуб Саут Чайна не получил лицензии Премьер-лиги на следующий сезон

Результаты

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016/2017
Гонконг
2000-е годы в Гонконге